Municipio de Coolspring puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Coolspring (condado de LaPorte, Indiana), un municipio ubicado en el condado de LaPorte.
 Municipio de Coolspring (condado de Mercer, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Mercer.